Ронан () — имя и фамилия.
  — личное имя, популярное в Ирландии.
 Ронан () — посёлок, центр коммуны Салтдал в Норвегии.
 Ронан, Киан (род. 2001) — гибралтарский футболист.
 Ронан, Сирша (род. 1994) — ирландская и американская актриса.
 Ронан — персонаж книг о Гарри Поттере, кентавр